Osoby o tym nazwisku:
 Egon Krenz – niemiecki polityk komunistyczny
 Eric Krenz – amerykański lekkoatleta
 Igor Krenz – polski artysta wizualny
 Jacek Krenz – polski profesor, architekt i malarz
 Jan Krenz – polski dyrygent
 Jan Krenz-Mikołajczak – polski sportowiec
 Katarzyna Krenz – polska poetka, powieściopisarka i tłumaczka